Plusieurs villes dans le monde possèdent une place Lénine :

Bénin 
Place Lénine à Cotonou

Russie 
Place Lénine à Astrakhan

Ukraine 
Place Lénine à Donestsk
Homonymie
Odonyme se référant à une personnalité